Джульба́рс — собака минно-розыскной службы (МРС), участник Великой Отечественной войны. Джульбарс был личной собакой Дины Волкац, кинолога-инструктора из Харькова, жены командира 37 ОБР Александра Мазовера.

Происхождение клички 

Кличка «Джульбарс» (в переводе с казахского языка «тигр») стала популярной, особенно для овчарок, после выхода одноименного фильма 1935 года. Многие участвовавшие в войне собаки носили эту кличку, чем объясняется некоторая путаница с фотографиями знаменитой собаки-сапера.

Боевая служба 
Джульбарс сумел обнаружить без малого 7,5 тысячи мин и более 150 снарядов. Джульбарс участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, замков Праги и соборов Вены.

Отменное чутьё неутомимого пса отмечали и сапёры, разминировавшие могилу Тараса Шевченко в Каневе и Владимирский собор в Киеве.

Мифы 
О собаке Джульбарс в Интернете ходит несколько мифов.

Утверждается, что 21 марта 1945 года за успешное выполнение боевого задания Джульбарс был награждён медалью «За боевые заслуги» и он является единственной собакой, получившей эту награду во время Второй мировой войны. Однако это не подтверждается базами данных о награждениях, и статут награды не предполагал награждения животных.

Также утверждается, что на Параде Победы Джульбарса несли на лотке (в некоторых источниках — на руках) на кителе (в некоторых источниках — на шинели) Сталина по его личному распоряжению, так как пёс не мог идти самостоятельно из-за недавнего ранения. Однако это не подтверждается кинохроникой или фотографиями парада. Историк Владимир Мединский окончательно подтвердил, что пса не было на Параде Победы.

Предположительно первоисточником обоих мифов являются статьи Марка Штейнберга в интернет-изданиях «Еврейский мир» и «Русский глобус».

Также существует предположение, что Джульбарс снялся в фильме по роману Джека Лондона «Белый Клык».

Примечания

Литература 
 Светлана Гладыш. Гражданская специальность — актриса.
 Лужков Ф. М. Служебные собаки и их применение. — , 1963.
 полковник в отставке С. Гаврилов. Подвиг вожатого // «Охота и охотничье хозяйство», № 3, 1980. стр.47-48
 Минно-розыскные собаки на фронтах Великой Отечественной войны.
 

Инженерные войска СССР
Участники Парада Победы
Собаки-сапёры Великой Отечественной войны